Лейзер Подрячик (1914—2000) — єврейський літературознавець, педагог, бібліограф.

 Ганс-Георг Лейзер (1896—1980) — німецький воєначальник, генерал-майор вермахту.
 Генрієтта Лейзер — сучасна англійська історикиня.
 Ернст фон Лейзер (1889—1962) — німецький офіцер, генерал-лейтенант вермахту. Кавалер Лицарського хреста Залізного хреста.
 Лейзер Іван Іванович (1887—1943) — голова Центральної контрольної комісії і народний комісар робітничо-селянської інспекції АРСР Німців Поволжя. Член Центральної контрольної комісії ВКП(б) у 1930—1934 роках.
 Карл Лейзер (1920—1992) — британський історик.
 Лейзер-Дувід Розенталь (1856—1932) — єврейський прозаїк і перекладач.
 Полікарп Лейзер